Mieczysław Jarosz (1886-1972), żołnierz, adwokat
 Mieczysław Jarosz, wspinacz wysokogórski